Bruh kan syfta på:

 Bruh  – en sydostasiatisk art i familjen markattartade apor, se svinmakak eller rhesusapa
 Bruh Bruh – en låt av artisten Plies

Se även 
 Bro (olika betydelser)